Перис:

Персоналии
 Перис Валлийский (VI век) — отшельник Валлийский.
 Перис — семья испанских живописцев:
 Антони Перис (; ок. 1365—1422);
 Гонсаль Перис (; деят. 1380—1451).
 Перис, Боб (род. 1959) — американский культурист.

Прочее
 Том Перис — персонаж научно-фантастического телесериала «Звёздный путь: Вояджер».
 «Перис» — спортивный клуб в Дахуке, Иракский Курдистан, Ирак.

См. также 
 Перес (; )
 Перрис

Примечания